Emil Waldmann (1880-1945), historien d’art allemand ;
 Hans Waldmann (1435-1489), homme politique suisse ;
 Maria Waldmann (1845-1920), mezzo-soprano autrichienne ;
 Ralf Waldmann (1966–2018), pilote de vitesse moto allemand ;
 René Waldmann, ingénieur français des Ponts et Chaussées, concepteur du métro de Lyon.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme germanique